Crecy (bzw. Crécy) bezeichnet:

 der Ort einer Schlacht, siehe Schlacht von Crécy
 eine französische Herrschaft bzw. Grafschaft, siehe Grafschaft Crécy
 Crecy (Texas), eine Stadt in Texas
 eine Romanfigur Prousts, die Edel-Prostituierte Odette de Crécy
 ein Flugmotor, der Rolls-Royce Crecy

französische Gemeinden:
 Crécy-Couvé im Département Eure-et-Loir
 Crécy-en-Ponthieu im Département Somme
 Crécy-la-Chapelle im Département Seine-et-Marne
 Crécy-sur-Serre im Département Aisne
 Crécy-au-Mont im Département Aisne

Crécy ist der Familienname folgender Personen:
 Étienne de Crécy (* 1969), französischer House-DJ
 Louis Verjus de Crécy (1629–1709), französischer Diplomat
 Nicolas de Crécy (* 1966), französischer Comicautor und Comiczeichner